Loyauté bezeichnet:

 Air Loyauté, eine französische Fluggesellschaft mit Sitz auf Neukaledonien
 Îles Loyauté, eine Inselgruppe im Pazifik